Curtis steht für:

 Curtis (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Curtis (50-Cent-Album), Studioalbum (2007) des Rappers 50 Cent
 Curtis 1000 Europe AG, deutscher Briefumschlaghersteller
 Curtis (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2020)
 Curtis Institute of Music, Konservatorium in Philadelphia
 Curtis Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Curtis Publishing Company, US-amerikanisches Verlagshaus
 historisch ein herrschaftlicher Gutshof, siehe Fronhof

Geografische Objekte:
 Curtis Island, eine der Kermadec Islands im Pazifik
 Curtis Island (Biscoe-Inseln), Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Curtis (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Curtis Peak, Berg in der Westantarktis
 Curtis Peaks, Gebirgsgruppe in der Ross Dependency, Antarktika

Curtis ist der Name folgender Orte

in Spanien:
 Curtis (A Coruña)

in den Vereinigten Staaten:
 Curtis (Alabama)
 Curtis (Arkansas)
 Curtis (Florida)
 Curtis (Georgia)
 Curtis (Illinois)
 Curtis (Kalifornien)
 Curtis (Kentucky)
 Curtis (Louisiana)
 Curtis (Michigan)
 Curtis (Nebraska)
 Curtis (New York)
 Curtis (Oklahoma)
 Curtis (Texas)
 Curtis (Utah)
 Curtis (Virginia)
 Curtis (Washington)
 Curtis (Wyoming)
 Curtis Bay, Maryland
 Curtis Corner (Maine)
 Curtis Corner (Rhode Island)
 Curtis Crossing, Massachusetts
 Curtis Crossroads, Alabama
 Curtis Mill, Florida
 Curtis Station, Mississippi
 Curtis Township, Michigan

im NRHP gelistete Objekte:
 Curtis Arboretum, in Cheltenham, Pennsylvania, ID-Nr. 02000229
 Curtis Building, in Brockton, Massachusetts, ID-Nr. 82004424
 Curtis Cottage, in Prescott, Arizona, ID-Nr. 93000344
 Curtis Hall, in Prescott, Arizona, ID-Nr. 78003221
 Curtis Hardware Store, in Paonia, Connecticut, ID-Nr. 89001746
 Curtis House, in Demopolis, Alabama, ID-Nr. 77000214
 Curtis Island Light, in Camden, Maine, ID-Nr. 73000263
 Curtis Junior High School, in Topeka, Kansas, ID-Nr. 01001126
 Curtis Mansion, in Newark, Delaware, ID-Nr. 82002339
 Curtis Memorial Library, in Meriden, Connecticut, ID-Nr. 81000618
 Curtis Paper Mill Workers' Houses, in Newark, Delaware, ID-Nr. 82002340
 Curtis School, in Greenwood Village, Connecticut, ID-Nr. 92000808
 Curtis Wharf, in Anacortes, Washington, ID-Nr. 87001941
 Curtis-Champa Streets District, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 75000507
 Curtis-Crumb Farm, in Hilton, New York, ID-Nr. 96001509
 Curtis-Kittleson House, in Madison, Wisconsin, ID-Nr. 80000118

Siehe auch:
 Curtis’s Botanical Magazine
 Curtiss
 Kurtis
 Curti